Пригородняя Слободка — название населённых пунктов:

Россия 
 Пригородняя Слободка — село в Льговском районе Курской области.
 Пригородняя Слободка — село в Рыльском районе Курской области.